I Will Not Bow — первый сингл группы Breaking Benjamin с альбома Dear Agony. Песня также известна тем, что стала заглавной темой фильма Суррогаты.

Клип 
Клип на эту песню снял Рич Ли, который также является режиссёром Evanescence. Клип включает в себя выступление группы и сцены из фильма Суррогаты.

Чарты 

Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Синглы Hollywood Records
Синглы Breaking Benjamin
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs